En Pologne, Żuków est le nom de :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Żuków, village 

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Żuków, village 

dans la voïvodie de Lubusz 
 Żuków, village 

dans la voïvodie de Lublin
 Żuków, village du powiat de Włodawa
 Żuków, village du powiat de Zamość 

dans la voïvodie de Mazovie
 Żuków, village du powiat de Grodzisk Mazowiecki
 Żuków, village du powiat de Mińsk 
 Żuków, village du powiat de Przysucha 
 Żuków, village du powiat de Siedlce 
 Żuków, village du powiat de Sochaczew 

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Żuków, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Żuków, village du powiat de Busko
 Żuków, village du powiat de Sandomierz